Э́дди () — английская фамилия, а также уменьшительно-ласкательная форма личного имени Эдвард, хотя может являться и полноценным .

Фамилия 
Основная статья — 
  (1859—1920) — американский юрист, писатель и коллекционер.
  (1844—1921) — американский преподаватель, президент Университета Цинциннати (1874—1875) и .
 Эдди, Горацио (fl. 1870-е) — американский медиум либо иллюзионист.
 Эдди, Джессика (род. 1984) — британская гребчиха.
 :
  (1931—2009) — американский астроном.
  (ок. 1726 — 1804) — британо-американский военный.
  (1946—2018) — американский бейсболист.
 Эдди, Дуэйн (род. 1938) — американский гитарист.
 :
  (род. 1941) — американский врач, математик и аналитик.
 Эдди, Кларенс (1851—1937) — американский органист и композитор.
  (1896—1967) — американский писатель.
 Эдди, Леа (род. 2001) — шотландская футболистка.
 Эдди, Ли (род. 1990) — ганский футболист.
 Эдди, Линдсей Эткинс (1845—1913) — английский астроном-любитель.
 Эдди, Марк (род. 1964) — британский актёр.
  (1892—1962) — американский генерал.
  (1901—1967) — американский певец и киноактёр.
 Эдди, Роберт (1960—2003) — британский актёр.
 Эдди, Роджер (род. 1946) — канадский саночник.
  (1851—1945) — американская художница и фотограф; аболиционист, суфражистка и защитница животных.
 Эдди, Соня (1967—2022) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания; .
  (1873—1939) — американский дипломат: посол в Аргентину (1908—1909) и в Румынию (1909).
 :
  (1758—1827) — американский бизнесмен, банкир, филантроп и политик.
  (1823—1874) — американский священник и писатель.
 :
 Эдди, Уильям (fl. 1870-е) — американский медиум либо иллюзионист.
  (1850—1909) — американский бухгалтер и журналист, экспериментатор с воздушными змеями.
  (1896—1962) — американский полковник, преподаватель Дартмутского колледжа, президент  (1936—1942), профессор Американского университета в Каире; посол в Саудовскую Аравию (1943—1945).
  (1902—1989) — американский офицер-подводник, инженер, телепродюсер, преподаватель, художник-карикатурист, изобретатель, бизнесмен, исследователь и писатель.
 Эдди, Уэсли (1913—1996) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Эдди, Фанниэнн Виола (1974—2004) — защитница прав ЛГБТ в Сьерра-Леоне.
 Эдди, Хелен Джером (1897—1990) — американская киноактриса.
 Эдди, Чак (род. 1960) — американский музыкальный журналист.
  (1871—1963) — американский миссионер, распорядитель и преподаватель.
 Эдди, Эзра Батлер (1827—1906) — канадский промышленник и политический деятель, мэр города Халл.

Составные фамилии
 Бейкер-Эдди, Мэри (1821—1910) — американская писательница, основательница движения Христианская наука.
  (1837—1911) — американская музыкантка, пианистка, певица и преподаватель.

Топоним
США
 Эдди — гора в Калифорнии.
 
Прочие страны
  — остров Ирландии.
  — остров Канады.
Составные топонимы
  — река в Пенсильвании (США).

Фильмы 
  — США, 1996.
  — Италия, 2015

Прочее 
 Эдди — маскот музыкальной группы Iron Maiden.
  — марсианский кратер.

См. также 
 Эддивилл
 Эд, Эдд и Эдди
 Эди

Примечания